Bomberman — это видеоигра в стиле лабиринт, изначально разработанная и опубликованная компанией Hudson Soft для PC Engine/TurboGrafx-16 7 декабря 1990 года в Японии, а затем в Северной Америке компанией NEC в 1991 году. Первоначально выпущенная для TurboGrafx-16, игра была позже перенесена на домашние компьютеры «Amiga», «Atari ST» и «MS-DOS» под названием Dyna Blaster, причем на каждом из них были внесены изменения по сравнению с исходной версией. Конверсии для других платформ находились в разработке, но так и не были выпущены. Является частью одноимённой серии игр и представляет из себя переосмысление первой игры серии. В Европе игра была выпущена для домашних компьютеров.

Сюжет 
Чёрный Бомбермен украл дочь доктора Мицумори, изобретателя Бомберменов и заключил её в своём гигантском замке, кишащем монстрами. Белый Бомбермен отправляется ей на выручку.

Геймплей 

Игрок берёт на себя управление Белым Бомберменом. Одиночный режим разделён на восемь миров [«Стена», «Валун», «Река», «Лес», «Пещера», «Замок (1 этаж)», «Замок (2 этаж)», «Крыша замка»], каждый из них разделён на восемь уровней. Каждый уровень представлен как лабиринт из блоков, наполненный монстрами. Каждый из уровней характеризуется уникальным ландшафтом и собственным набором монстров.

Используя бомбы, игрок должен разрушить мягкие блоки, блокирующие путь, и победить всех монстров. Когда все монстры побеждены и скрытый выход (телепорт) открыт, игрок может пройти на следующий уровень. Каждый уровень включает также один бонус, скрытый под одним из мягких блоков, который может повышать количество бомб, увеличить радиус взрыва, а также другие полезные силы. При уничтожении всех монстров участок стены, за которым спрятан бонус, будет подсвечиваться. Если задеть взрывом бонус, то он пропадёт. Если подорвать телепорт, то оттуда появятся дополнительные сильные монстры. Если телепорт был открыт уничтожением последней взрываемой стены, то появляется дополнительный бонус. Время ограничено, и если не соблюсти лимит, то появятся 8 «монеток» — сильных агрессивных монстров, которые движутся быстрее Бомбермена без роликов и умеют проходить сквозь стены. Восьмой уровень каждого мира — это битва с боссом.

Игра также включает многопользовательской режим, который позволяет до пяти игроков конкурировать друг с другом. Этот режим проигрывается идентично одиночному режиму, за исключением того, что бонусы ограничиваются только «бомбами» и «огнём». Существует также альтернативный многопользовательский режим, режим с черепами, в котором черепа иногда появляются скрытыми под блоками, они наносят ущерб.

Разработка и релиз 

Bomberman на TurboGrafx-16 был создан большей частью той же команды, которая будет работать над несколькими проектами, такими как более поздние записи в серии Bomberman в Hudson Soft, с Цукаса Кувахара, выступающим в качестве единственного дизайнера. Ацуо Нагата и Юдзи Муроя были со-программистами, а Хидеюки Огура и Мика Сасаки создали пиксельную графику. Саундтрек был написан Джун Чикума, а Кейта Хоши также участвовал в его разработке у звукового программиста. Игра была впервые опубликована в Японии компанией Hudson Soft 7 декабря 1990 года, а затем в Северной Америке компанией NEC в 1991 году. В Европе игра была выпущена Ubi для Amiga, Atari ST и MS-DOS. Мягко, как Dyna Blaster из-за того, что основные европейские СМИ связывают оригинальное название с терактами Versions for Atari Lynx and Commodore 64 version were in development but never released.. Версии для Atari Lynx и Commodore 64 находились в разработке, но так и не были выпущены. Эта игра также была выпущена в качестве заголовка для дополнения Super CD-ROM² вместе с Gate of Thunder, Bonk's Adventure и Bonk's Revenge. Однако эта версия игры скрыта; для доступа к нему нажмите Вверх, Вправо, Вниз, Влево и II на контроллере TurboGrafx-16. Раздастся звук, и вы попадете в игру Bomberman. Версия игры TurboGrafx-16 была также переиздана для персональных компьютеров в 2002 году вместе с Bomberman '93 и Bomberman World как часть сборника под названием Bomberman Collection.

Отзывы 

 Bomberman  на TurboGrafx-16 получил положительные отзывы критиков с момента его выпуска. Ханс-Йоахим Аманн из Aktueller Software Markt раскритиковал визуальные эффекты, но высоко оценил звук и игровой процесс. ' 'Компьютерные и видеоигры' ' Пол Гланси и Ричард Ледбеттер высоко оценил визуальные эффекты, музыку, игровой процесс и многопользовательский режим.  Французский журнал "Génération 4" похвалил анимацию и удобство игры, но подверг критике визуальные эффекты и звук.   Hobby Consolas   Маркос Гарсиа похвалил простую графику, звук, игровой процесс и многопользовательский режим.  Точно так же Жан-Марк Демоли из французского издания "Joystick" высоко оценил игровой процесс и многопользовательский режим.  Мартин Вайднер и Штефан Хеллерт из немецкого журнала "Mega Fun" положительно оценили оригинал TurboGrafx-16.  Японские читатели журнала  ПК Поклонник двигателя  проголосовал за то, чтобы дать игре оценку 23,78 из 10, заняв 51 место. 

Дитер Кнеффель из немецкого журнала "Play Time" неоднозначно отнесся к визуальным эффектам и звуку, но похвалил игровой процесс.  Точно так же Оливье Скампс из французского журнала "Player One" был смешан. графика и звук, но высоко оценил игровой процесс и возможность играть против других игроков одновременно.  Генрих Ленхардт из немецкого издания "Power Play" более критически относился к визуальным эффектам и звуку, однако он похвалил как геймплей, так и многопользовательский режим положительно.    Raze  отметил, что " Bomber Man  хорош в режиме одного игрока, но действительно входит в его владеть с двумя или более игроками ", заявив, что сотрудники журнала ежедневно играли в многопользовательский режим.    Tilt   s Alain Хьюгес-Лакур, однако, дал оригиналу TurboGrafx-16 неоднозначный общий взгляд.  Майкл Хенгст из немецкого агентства Video Games был более критичен к игре в отношении по нескольким аспектам, но, тем не менее, дал положительный обзор.   VideoGames & Computer Entertainment   Джошуа Мандель похвалил мультипликационную графику и звуковые эффекты, но раскритиковал однопользовательская короткая продолжительность.   Bomberman  на TurboGrafx-16 был включен в книгу 2010 года  1001 видеоигра, в которую нужно сыграть, прежде чем вы умрете  .

Примечания

Ссылки 
 Bomberman на сайте GameFAQs
 Bomberman at Giant Bomb
 Bomberman at MobyGames

Игры для DOS
Игры для Atari ST
Игры для Amiga
Игры для PC Engine
Игры для Sharp X68000
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры с процедурной генерацией игрового мира
Компьютерные игры, разработанные Hudson Soft
Компьютерные игры, изданные Hudson Soft